NWL steht für:
 National Waterpolo League, die höchste schweizerische Liga im Wassersport 
 North-Wright Airways, eine kanadische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe
 Northwest League, eine Baseballliga

Abkürzung